Inname van Geertruidenberg (1489), inname op 31 maart 1489 door de Hoeken onder leiding van Frans van Brederode
 Inname van Geertruidenberg (1573), inname op 28 augustus 1573 door Watergeuzen onder leiding van Willem van Oranje
 Inname van Geertruidenberg (1589), inname door de Spanjaarden na omkoping(?)/overgave van de Engelsen
 NB Het Beleg van Geertruidenberg (1593) leidde op 24 juni 1593 tot de inname door Prins Maurits.